Donati remite a:

 Familia Donati, familia de nobles florentinos. Entre sus miembros se encuentran:
 Piccarda Donati.
 Buoso Donati.
 Lucrezia Donati.
 Vitaliano Donati (1713-1762) fue un médico, arqueólogo, botánico, y algólogo italiano.
 Massimo Donati (1981) es un futbolista italiano.
 Davide Donati
 Paulo Donati